Титул Людо́вик III имели некоторые европейские правители:

 Людовик III (863—882) — король Западно-Франкского королевства (Франции) (879—882), из династии Каролингов.
 Людовик III Заика (846—879) — король Аквитании в 866—879 годах (династия Каролингов)
 Людовик III Слепой (ок. 880—928) — император Запада (901—905), король Прованса (887—924), король Италии (899—905), король Нижней Бургундии (887—924)
 Людовик III Анжуйский (1403—1434) — герцог.
 Людовик III (1330—1384) — граф Фландрии с 1346, граф Невера и де Ретеля с 1346.
 Людовик III Анжуйский (1403—1434) — герцог Анжу, титулярный король Неаполя с 1417 года, граф Прованса.
 Конде, Людовик III Бурбон (1668—1710) — принц Конде.

 Людвиг III — герцог Нижней Баварии в 1290—1296 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг III Молодой (ок. 835—882) — король Саксонии (865—882), король Баварии (880—882)
 Людвиг III (ум. 1921) — король Баварии в 1913—1918 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг III — курфюрст Пфальца в 1410—1436 гг.

См. также 
 Людовик I
 Людовик II
 Людовик IV
 Людовик V
 Людовик VI
 Людовик VII